Cantanhede (Maranhão), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Maranhão
Cantanhede (Portugal), een gemeente in het Portugese district Coimbra
Cantanhede (freguesia), een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Cantanhede